Lulua kan syfta på:
En flod i Kongo-Kinshasa, se Lulua (flod)
Ett tidigare distrikt i Kongo-Kinshasa, se Kasaï Central
Ett släkte av skalbaggar, se Lulua (djur)